ДСП:
 ДСП — деревинно-стружкова плита.
 ДСП — державна система промислових приладів і засобів автоматизації.
 ДСП — черговий по залізничній  станції (залізничні професії).

Акроніми